Тишко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Тишко, Валентин Владимирович (род. 1989) — белорусский общественный деятель, писатель.
 Тишко, Виктор Петрович (1923—2005) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Тишко, Владимир Анатольевич (род. 1969) — российский актёр, телеведущий.
 Тишко, Михаил Алексеевич (род. 1959) — советский и украинский шпажист.

См. также 
 Тишков — русская фамилия.